William Keating ist der Name folgender Personen:

*William H. Keating (1799–1840), US-amerikanischer Geologe 
William J. Keating (1927–2020), US-amerikanischer Politiker (Ohio)
William R. Keating (* 1952), US-amerikanischer Politiker (Massachusetts)